La Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009 (ex Serie C2) è stato il 31º campionato di calcio italiano di categoria. La stagione è iniziata il 31 agosto 2008 ed è terminata il 21 giugno 2009.

Squadre partecipanti 

Al torneo prendono parte 54 squadre, divise in tre gironi da 18; tra esse figurano le due retrocesse al termine della Serie C1 2007-2008, ovvero   e . Al termine della regular season erano retrocesse in Lega Pro Seconda Divisione anche ,  e  ma sono state ripescate (insieme alla ) in Lega Pro Prima Divisione per completamento organico.

Retrocesso in Lega Pro Seconda Divisione anche il  che però non ha presentato la domanda d'iscrizione al campionato.

Le nove neopromosse dalla Serie D 2007-2008 sono , , , , , , ,  e il .

La  e la Sassari Torres non si sono iscritte al campionato, così come  e .

Novità
Per rimediare alle carenze di organico sono state ripescate in Lega Pro Seconda Divisione il , il , il ,  dalla vecchia C2, , , ,  e  dalla Serie D.

La  è stata autorizzata dalla Lega Pro a disputare le gare casalinghe il sabato e non la domenica (escluse le ultime quattro giornate) su esplicita richiesta per ogni gara casalinga.

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale con partite di andata e ritorno dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2009-2010.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2009-2010.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Pavia ha scontato 5 punti di penalizzazione.

LAlessandria è stata poi ripescata in Lega Pro Prima Divisione 2009-2010.
La Valenzana è stata poi ripescata in Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Olbia e Varese (16)
 Minor numero di sconfitte: Alessandria (3)
 Migliore attacco: Varese (52 gol fatti)
 Miglior difesa: Alessandria (25 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Varese (+24)
 Maggior numero di pareggi: Alessandria e Pro Vercelli (16)
 Minor numero di pareggi: Olbia (6)
 Maggior numero di sconfitte: Pizzighettone (17)
 Minor numero di vittorie: Pizzighettone (6)
 Peggiore attacco: Pizzighettone (24 gol fatti)
 Peggior difesa: Pizzighettone (45 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Pizzighettone (-21)

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2009-2010.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2009-2010.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
La Cisco Roma ha scontato 1 punto di penalizzazione per irregolarità amministrative.

Il Viareggio è stato poi ripescato in Lega Pro Prima Divisione 2009-2010.
Il Poggibonsi è stato poi ripescato in Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Figline (16)
 Minor numero di sconfitte: Figline (4)
 Migliore attacco: Celano (50 gol fatti)
 Miglior difesa: Giulianova (24 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Figline (+14)
 Maggior numero di pareggi: Bellaria Igea Marina (18)
 Minor numero di pareggi: Prato, Cisco Roma (9)
 Maggior numero di sconfitte: Colligiana, Rovigo, Poggibonsi, Sangiovannese (14)
 Minor numero di vittorie: Rovigo, Bellaria Igea Marina (5)
 Peggiore attacco: Poggibonsi (27 gol fatti)
 Peggior difesa: Bellaria Igea Marina (46 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Poggibonsi e Rovigo (-14)

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2009-2010.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2009-2010.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Manfredonia ha scontato 1 punto di penalizzazione per irregolarità amministrative.

LAndria BAT è stata poi ripescata in Lega Pro Prima Divisione 2009-2010.
LIsola Liri è stata poi ripescata in Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Cosenza (19)
 Minor numero di sconfitte: Gela (4)
 Migliore attacco: Gela, Pescina VG e Monopoli (42 gol fatti)
 Miglior difesa: Cosenza (16 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Cosenza (+23)
 Maggior numero di pareggi: Cassino, Monopoli e Igea Virtus (16)
 Minor numero di pareggi: Andria||2006 (7)
 Maggior numero di sconfitte: Vigor Lamezia (20)
 Minor numero di vittorie: Vigor Lamezia e Isola Liri (5)
 Peggiore attacco: Vigor Lamezia (20 gol fatti)
 Peggior difesa: Vigor Lamezia (49 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Vigor Lamezia (-29)

Note 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2008